gmina Rogowo – gmina wiejska, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie
 gmina Rogowo – gmina wiejska, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie

dawne gminy:
 gmina Rogowo – gmina wiejska (do 1976), powiat białogardzki, województwo szczecińskie/koszalińskie
 gmina Rogowo – gmina wiejska (do 1954), powiat łobeski, województwo szczecińskie

Zobacz też: gmina Rogów